Арно (, ) — прізвище. Відомі носії:
 Антуан Арно:
 Антуан Арно (батько) — французький публіцист
 Антуан Арно (син) — французький математик, філософ і богослов
 Александр Арно — німецький дипломат
 Арман Антуан Жуль Арно — французький бізнесмен
 Бернар Арно — французький бізнесмен
 Дейві Арно — американський футболіст
 Дельфін Арно - французька бізнес-леді, донька Бернара Арно.
 Еліс Арно — французька акторка
 Жан-Клод Арно — французько-шведський письменник
 Лотар фон Арно де ла Пер'єр — німецький морський офіцер
 Сімона Арно — французька письменниця
 Тетяна Арно — російська журналістка й телеведуча
 Франсуа Арно — франко-канадський актор
 Фрідріх фон Арно де ла Пер'єр — німецький офіцер

Див. також 
 Арно (значення)

Французькі прізвища
Німецькі прізвища